Михаил Антонович Королёв (12 сентября 1931, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 28 января 2016, Москва, Российская Федерация) — советский, российский ученый и государственный деятель, начальник Центрального статистического управления СССР (1985—1987), председатель Государственного комитета СССР по статистике (1987—1989).

Биография 
В 1954 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, в 1954—1956 гг. — ассистент кафедры.
 1956—1971 гг. — работа в Московском экономико-статистическом институте (МЭСИ): доцент, старший научный сотрудник, заведующий кафедрой,
 1966—1971 гг. — ректор Московского экономико-статистического института,
 1972—1975 гг. — заместитель начальника,
 1975—1987 гг. — первый заместитель начальника Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР,
 1985—1987 гг. — начальник ЦСУ СССР,
 1987—1989 гг. — председатель Государственного комитета СССР по статистике.

С июля 1989 г. персональный пенсионер союзного значения. Одновременно в декабре 1989 — январе 1991 гг. консультант Общего отдела ЦК КПСС.

Доктор экономических наук, профессор.

В 1992—2009 гг. — председатель Статистического комитета СНГ (с 1995 — Межгосударственный статистический комитет СНГ). С 2010 г. — заместитель председателя Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1989). Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва, Член Совета Министров СССР (1985—1989), Экономического совета СССР (1987—1989), Государственной плановой комиссии СССР (1986—1989).

Увлекался живописью и поэзией. Кандидат в мастера по шахматам.

Похоронен в колумбарии на Ваганьковском кладбище.

Научная деятельность 
 1957 г. — публикация первой книги, 1958 г. — защита кандидатской диссертации, В 1959 г. — руководитель счетного участка переписи населения и первая благодарность Правительства. 1960 г. — ученое звание доцента, заведующий кафедрой. Автор теории машинной обработки экономической информации и публикаций по механизации экономических работ, метаинформации и алгоритмическим языкам.
 1961/1962 учебный год — стажировка в Мичиганском университете (США). Изучал опыт США по механизации учета, макроэкономические модели, организации университетов, работал на вычислительном центре. Перевел новый алгоритмический язык для бизнеса — КОБОЛ.
 Доклад Комиссии академика Глушкова В. М. о языке КОБОЛ, и создание по её решению алгоритмического языка АЛГЭК. 1964—1968 — участие в работе Группы алгоритмических языков Академий наук стран-членов СЭВ по средствам программирования для пользователей.
 1966 г. — защита докторской диссертации, утверждение в ученом звании профессора. Автор более 20 книг (в том числе первых в стране учебников по информационным системам и структурам данных) и 250 статей. Научный руководитель более 30 человек, защитивших диссертации.
 С сентября 1966 г. — ректор МЭСИ. Реформирование института: создание новых дисциплин, специальностей, кафедр, научно-исследовательских лабораторий, автоматизированной системы вуза, включавшей впервые в стране систему приема вступительных экзаменов «Абитуриент» (прообраз будущего Единого государственного экзамена — ЕГЭ), одобренную Коллегией Министерства высшего образования СССР и получившую золотую медаль ВДНХ. Налаживание международных связей института. Рост престижа МЭСИ и конкурса по поступлению в него.
 Одобрение Правительством строительства для МЭСИ комплекса учебных, научных, жилых зданий и стадиона на большом участке земли в районе Матвеевское, выделение капитальных вложений и утверждение проекта первой очереди строительства.

Организация статистической деятельности 
 1972 г. — перевод на работу заместителем Начальника Центрального статистического управления СССР. С 1975 — первый заместитель. В 1972—1985 годах — Председатель Научно-методологического совета ЦСУ СССР. Курирование международной деятельности. Непосредственное участие в подготовке и выпуске статистических изданий, аналитической работе, крупных исследованиях. Член редколлегий ряда журналов.
 1978—1985 гг. — лекции по статистике для руководителей отраслей в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР.
 1985—1987 гг. — начальник ЦСУ СССР и член Совета Министров (1985—1989), член Госплана СССР (1986—1989). Реорганизация статистики в связи с новыми условиями управления. Изменение системы показателей, методологии и организации статистических работ. 1987 — преобразование ЦСУ СССР по его инициативе в Государственный комитет СССР по статистике; назначение его Председателем.
 За 1985—1989 гг. его руководства выросли права и авторитет всех органов государственной статистики, укрепилась их техническая база, улучшилось материальное положение работников, сократилась отчетность, углубился анализ, повысилась гласность статистики. Для освоения действующих в мире стандартов макроэкономической статистики по его инициативе был введен в 1988 году показатель валовой национальный продукт (ВНП).
 1992—2009 гг. — председатель и с 2010 г. — заместитель председателя Статистического комитета Содружества Независимых Государств (с 1995 — Межгосударственный статистический комитет СНГ), созданного для координации деятельности статистических служб, выработки рекомендаций по статистике, организации межгосударственного обмена и обеспечения статистической информацией органов управления государств СНГ. Статкомитет СНГ подготовил сотни методологических документов, провел более тысячи семинаров и консультаций, издал тысячи публикаций и докладов.

Международная деятельность 
 В 1972—1989 гг. — руководитель Постоянной комиссии стран-членов СЭВ по сотрудничеству в области статистики по обмену опытом работы и выработке единой методологии для публикаций. Работы по сопоставлениям экономик стран СЭВ за 1973, 1978, 1983 и 1988 гг.
 С 1976 г. — активное участие в работе Статистической комиссии ООН, созданной для обсуждения и принятия важнейших стандартов статистики. В 1979—1981 гг. — её председатель, в 1976—1979 и 1989—1991 гг. — вице-председатель. Особое внимание уделял сопоставимости международной статистики, в частности, принятой на западе Системы национальных счетов (СНС) и нашей системы Баланса народного хозяйства (БНХ).
 С 2003 г. — член Комитета по координации статистической деятельности (ООН). С 1974 г. — участник Конференции европейских статистиков Европейской Экономической Комиссии ООН и её Бюро. С 1996 г. — участник Комитета по статистике ЭСКАТО ООН. С 1981 г. — член Международного статистического института, избирался в состав его Президиума. Участие в заседаниях многих международных конференций, семинаров и рабочих групп экспертов, проводимых ОЭСР, Евростат Европейского Союза, МОТ, Комиссией по народонаселению ООН, Всемирным банком и др.
 В ноябре 1995 г. — консультации в КНР в качестве эксперта Всемирного банка по вопросу организации обучения их статистиков.
 Сотрудничество с международными организациями помогло переходу стран СНГ на принятые стандарты и укреплению потенциала их служб.

Труды

Награды

Ордена, медали и другие правительственные награды 
 Ордена Трудового Красного Знамени (1971 и 1986).
 Орден Дружбы народов (1979).
 Орден Дружбы (2002).
 Медали: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985), «В память 850-летия Москвы» (1997), «За проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.» (2006).
 Медаль Монгольской народной республики (1971).
 Благодарности Правительства СССР за участие в проведении переписей населения 1959, 1960, 1970 и 1989 годов.
 Благодарность Правительства Российской федерации (2006).
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь.
 Грамота Содружества Независимых Государств (2009).
 Благодарность Министра экономического развития Российской федерации (2011).
 Благодарность Исполнительного комитета СНГ, Исполнительного секретаря СНГ (2011).
 Почётная грамота ЕврАзЭСа (2011).
 Почётная грамота Совета ветеранов министров СССР и РСФСР (2011).

Почётные титулы и звания 
 Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Академик Международной академии информатизации.
 Академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации.
 Действительный член Международного статистического института.
 Почётный профессор Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
 Почётный профессор Всероссийского заочного финансово-экономического института (2011).
 Почётный профессор Сианьского статистического института КНР.

Другие почести 
 Нагрудный знак «Высшая школа СССР».
 Нагрудные знаки «Отличник статистики» статистических служб Российской Федерации (2002), Кыргызстана (1995), Украины (2011) и Монголии (1986).
 Золотая медаль ВДНХ.
 Звезда с именем «Королев Михаил Антонович» в созвездии Стрельца (каталог «Звездный альманах», №IS122-534) и др.

Упоминание в литературе 
 Советский Энциклопедический Словарь, четвертое издание (Издательство «Советская Энциклопедия», 1987.
 Министры советской эпохи о времени, о соратниках, о себе. Издательство Патриот, Москва, 2009 и 2010.
 И. М. Антонова, «Человек — эпоха», Очерки и воспоминания о выдающемся труженике и патриоте Н. К. Байбакове, Москва, 2010.
 Ежегодные справочники «Международное Кто есть Кто», издательство Европа Пабликейшнз Лтд, Лондон, Великобритания.
 Справочники Международного биографического центра (Кембридж, Великобритания): «Выдающиеся люди 20 столетия» (2001), «Выдающиеся люди 21 столетия» (2003), «Ведущие ученые Мира» (2006) и др.

Ссылки 
 Персональный сайт

Преподаватели МЭСИ
Ректоры вузов Москвы
Награждённые золотой медалью ВДНХ
Министры СССР
Председатели Государственных комитетов СССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова